Ottaway est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Cuthbert Ottaway (1850-1878), joueur anglais de football
 (1925-1979), écrivain en musique britannique
 (1908-1999), acteur de film et de télévision britannique
 (né en 1955), joueur professionnel de bowling anglais
 (né en 1939), chimiste analytique britannique
Richard Ottaway (né en 1945), homme politique britannique
 (né en 1972), drummer et percussionniste anglais

Voir aussi

Homonymie de patronyme